Matteo Guarise (né le  à Rimini) est un patineur artistique italien.

Biographie

Carrière sportive 

Il participe aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 avec Nicole Della Monica. Il remporte avec elle le bronze à l'Universiade d'hiver de 2013.

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Nicole Della Monica (11 saisons : 2011-2022)
 Lucrezia Beccari (1 saison : 2022-2023)

Notes et références

Liens externes 

Patineur artistique italien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en septembre 1988
Naissance à Rimini